A La Liga 1999-2000-es szezonja volt a bajnokság hatvankilencedik kiírása. A szezon 1999. augusztus 21-én kezdődött és 2000. május 20-án ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Deportivo lett. Ez volt a klub első és eddig egyetlen bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1